Gouvernement Netanyahou peut faire référence à :

 Gouvernement Netanyahou II, 2009–2013
 Gouvernement Netanyahou III, 2013–2015
 Gouvernement Netanyahou IV, 2015—2020
 Gouvernement Netanyahou V, 2020—2021